Ängesträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ängesträsket (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (8,29 ha)
Ängesträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (26,4 ha)
Ängesträsket (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Lilla Ängesträsket, sjö i Jokkmokks kommun, 
Stora Ängesträsket, sjö i Jokkmokks kommun, 
Ängesträsket, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn